Futuro steht für:

 Futuro (spanisches Tempus), Zeitform in der spanischen Sprache
 Futuro (Haus), Haus der Architekturgeschichte
 Futuro (Marke), Markenname für Verbandstoffe
 Futuro-Melone, eine Handelsform der Zuckermelone

Futuro ist der Familienname folgender Personen:

 Henrique de Azevedo Futuro (1886–1959), brasilianischer Brigadegeneral